Zao peut désigner :

Toponymie 
 Zao, une commune rurale du Burkina Faso.
 Mont Zaō, montagne japonaise, à proximité de laquelle se situe une station de sports d'hiver du même nom.
 Gare de Shiroishi-Zaō
 Zaō Onsen
 Acronyme pour Zone autonome d'Oran (ZAO)

Patronyme 

 Zhang Zao, peintre chinois du 
 Zao Wou-Ki, peintre chinois, né en 1920
 May Zao, sculptrice chinoise, née en 1930, épouse de Zao Wou-Ki

Musique 
 Zao, groupe français de rock progressif fondé en 1973 par deux anciens membres du groupe Magma : François Cahen et Yochk’o Seffer
 Zao, groupe de metalcore
 Zao, musicien congolais

Cinéma 
 Zao, maître Jedi de l'univers étendu de Star Wars
 Zao, ennemi de James Bond dans Meurs un autre jour

Science 
 (5751) Zao, astéroïde

Autres 
 Men zao, murs en granit, en Cornouaille

Homonymie